«Олимпийский» и Олимпийский стадион — название ряда спортивных объектов:

«Олимпийский» 
 Спортивные комплексы
 «Олимпийский» — многофункциональный спортивный комплекс в Донецке, Украина.
 «Олимпийский» — крытый спортивный комплекс в Москве.

 Стадионы
 «Олимпийский» — стадион в Донецке.
 «Олимпийский» — стадион в Киеве.
 «Олимпийский» — стадион в Минске.

 Дворцы спорта
 «Олимпийский» — дворец спорта в Чехове.

Напитки
 «Олимпийский» — марка коньяка Кизлярского коньячного завода.

Олимпийский стадион

Топоним 
 Олимпийский — посёлок, Кумёнский район, Кировская область, Россия